Суперкубок Исландии по футболу — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка. Первый розыгрыш турнира прошёл в 1969 году.

До 1979 года лучшие команды по итогам предыдущего сезона разыгрывали Суперкубок Исландии в групповом формате. Каждая участвовавшая команда проводила в общей сложности четыре встречи с каждым из соперников. Суперкубок вручался клубу, набравшему наибольшее количество очков по завершении турнира. Начиная с 1980 года турнир приобрёл привычный вид — в единственном матче встречаются обладатель Кубка страны и действующий чемпион Исландии. 

В 1997 году, а также с 1999 по 2002 год Суперкубок не разыгрывался.

Розыгрыши 1969 - 1979 годов

Матчи 1980 - 2018 годов 
 ЧИ = чемпион Исландии
 ВчИ = вице-чемпион Исландии
 ОК = обладатель Кубка Исландии
 ФК = финалист Кубка Исландии

Обладатели Суперкубка Исландии

Ссылки 
 http://www.rsssf.com

Футбол в Исландии
Исландия